Metz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles William Metz
 Mary Clare Metz